Atanas () ist ein bulgarischer und mazedonischer männlicher Vorname.

Herkunft und Verbreitung 
Atanas wird von dem griechischen Namen Athanasios abgeleitet und bedeutet „der Unsterbliche“.
1980 nahm er in Bulgarien unter den am häufigsten vergebenen männlichen Vornamen den vierzehnten Platz ein, 2009 den dreizehnten.

Namensträger 

 Atanas Atanassow (Weitspringer) (* 1956), bulgarischer Weitspringer
 Atanas Burow (1875–1954), bulgarischer Bankier und Politiker
 Atanas Daltschew (1904–1978), bulgarischer Dichter, Kritiker und Übersetzer
 Atanas Kareev (1945–2021), bulgarischer Pianist
 Atanas Kirow (1946–2017), bulgarischer Gewichtheber
 Atanas Kolew (* 1967), bulgarischer Schachspieler
 Atanas Komtschew (1959–1994), bulgarischer Ringer
 Atanas Michajlow (1949–2006), bulgarischer Fußballspieler
 Atanas Nakowski (1925–2014), bulgarischer Schriftsteller
 Atanas Trifonow Popow (1906–1972), bulgarischer Biologe
 Atanas Sechirow (* 1989), bulgarischer Fußballspieler
 Atanas Semerdschiew (1924–2015), bulgarischer Militär und Politiker
 Atanas Stojanow (* 1969), bulgarischer Maler und Bildhauer
 Atanas Michajlow Tschalakow (1816–1888), bulgarischer Prälat, Politiker, Exarch und Oberhaupt der bulgarisch-orthodoxen Kirche, siehe Anthim I.
 Atanas Usunow (1857–1887), bulgarischer Freiheitskämpfer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Slawischer Personenname